42-й чемпионат мира проходил в ФРГ (Мюнхен, Дюссельдорф). Соревнования в группе В проходили с 14 по 23 марта в Саппоро (Япония). В группе C в Софии (Болгария) с 1 по 10 марта.

Команды играли в два круга.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная СССР

Медалисты

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1975
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1975

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1975